Metrea är ett släkte av fjärilar. Metrea ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Metrea

en:Metrea